A primeira divisão da Bundesliga de 2004–05 teve a participação de dezoito equipes. 

O sistema de disputa foi pontos corridos, com valor de três pontos cada vitória, um ponto para cada empate e nenhum para derrotas. O campeão foi o Bayern de Munique, que venceu o campeonato pela 19ª vez.

Classificação final 

Legenda
<div>

Premiação

Artilharia

Ligações externas 
 
 

2004
2004 no futebol
2005 no futebol
Desporto na Alemanha em 2004
Desporto na Alemanha em 2005